Wapen van Nieuwpoort (Zuid-Holland), wapen van de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Nieuwpoort
 Wapen van Nieuwpoort (België), wapen van de Belgische gemeente Nieuwpoort